Die Gauliga Mecklenburg 1943/44 war die zweite und letzte Spielzeit der Gauliga Mecklenburg des Deutschen Fußball-Bundes. Die Gauliga Mecklenburg wurde in dieser Saison erneut in einer Gruppe mit zehn Mannschaften ausgespielt. Die Gaumeisterschaft sicherte sich der LSV Rerik und qualifizierte sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1943/44, bei der die Mannschaft jedoch bereits in der 1. Runde nach einer 4:6-Niederlage gegen den HSV Groß Born ausschied.

Dies war die letzte ausgespielte Gaumeisterschaft Mecklenburgs. In der kommenden Spielzeit war die Austragung in vier Bezirksstaffeln geplant. Ob diese noch begonnen wurde, ist nicht überliefert. Nach der Kapitulation Deutschlands wurden alle Sport- und Fußballvereine in der sowjetischen Besatzungszone aufgelöst.

Gaumeisterschaft 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Mecklenburg 1943/44 bei http://www.claudionicoletti.eu

1943
Fußballsaison 1943/44